Хелънсбърг може да се отнася за:
 град Хелънсбърг, Шотландия
 град Хелънсбърг, Австралия